

Cinema
 Il fallo di Madelon Claudet (The Sin of Madelon Claudet) – film del 1931, diretto da Edgar Selwyn.

Persone
 Antoine Claudet (1797-1867) – fotografo francese
 Fernand Claudet (1896-1978) – politico francese
 Max Claudet (1840-1893) – scultore e ceramista francese